Скалистый краснохвостый попугай () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 25 см. Основной окрас оперения зелёный. На голове тёмно-коричневая шапочка, на горле и шее имеет чешуйчатый рисунок беловатого цвета. Верхние кроющие крыла красные. Клюв чёрный.

Распространение 
Обитает на северо-востоке и в центральной части Перу, на севере Боливии и западе Бразилии.

Образ жизни 
Населяет влажные низины и сезонно затопляемые леса. Об образе жизни данного вида в природе известно немного.

Примечания

Литература 
 Бейчек В., Штястны К. Птицы: иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. С. В. Диваковой. — М.: Лабиринт пресс, 2004. — С. 173. — ISBN 5-9287-0615-4

Краснохвостые попугаи
Животные, описанные в 1844 году
Птицы Южной Америки